Nastolatki z Beverly Hills (oryg. Beverly Hills Teens) – amerykański serial animowany z 1987 roku. Zawiera 65 odcinków.

Bohaterowie 
 Larke Tanner – według chłopaków najpiękniejsza z dziewczyn.
 Bianca Dupree – samolubna i niemiła dla innych. Zakochana w Troyu. Ubiera się modnie. Najbogatsza z dziewczyn.
 Troy Jeffries – według dziewczyn najładniejszy z chłopaków w Beverly Hills. Bianca jest w nim zakochana. Ma przyjaciół Radleya i Giga.
 Radley – uwielbia surfować. Ma przyjaciół Troya i Giga.
 Shanelle Spencer
 Dexter McTech – chłopiec „geniusz”, konstruuje różne maszyny.
 Pierce Thorndyke III – najbogatszy z chłopaków, popadający w skrajny samozachwyt.
 Wilshire Brentwood – podkochuje się w Biance a ona się nim wysługuje.
 Gig – muzyk, jego przyjaciółmi są Troy i Radley.
 Blaze Summers – jej pasją jest jazda konna. Ma konia o imieniu Gwiezdny Pył.
 Nicky
 Jet – podkochuje się w Gigu, gra z nim w kapeli.
 Tara

Wersja polska 
Serial był emitowany w latach 90. z angielskim dubbingiem i polskim lektorem. Dawniej emitowany w KidsCo.

Wersja lektorska 
 Wersja polska: Studio Opracowań Dźwiękowych w Łodzi
 Dialogi: Krystyna Kotecka
 Lektor: Mariusz Siudziński

Wersja dubbingowa 
Wersja polska: Sun Studio Polska
Reżyseria: Marek Robaczewski
Udział wzięli:
 Joanna Węgrzynowska – Larke Tanner
 Brygida Turowska – Dexter McTech
 Artur Pontek – Troy Jeffries
 Izabella Bukowska – Bianca Dupree
 Krzysztof Szczerbiński
 Izabela Dąbrowska
 Monika Wierzbicka – Blaze Summers
 Janusz Wituch
 Anna Apostolakis
 Cezary Kwieciński
 Anna Sztejner
 Marcin Hycnar – Wilshire Brentwood
i inni

Spis odcinków

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1987
Seriale telewizyjne zakończone w 1987
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Filmy, których akcja toczy się w Beverly Hills